Хаджи́ев — фамилия арабского происхождения, образованная от слова Хаджи ( — паломник). Известные носители:
 Хаджиев, Аслудин Бахтиярулы (род. 2000) — казахстанский футболист.
 Хаджиев, Вепа Сексенгельдиевич — туркменский чиновник, дипломат. 1-й заместитель министра иностранных дел Туркменистана.
 Хаджиев, Дидар Нурбердыевич (род. 1980) — туркменский футболист.
 Хаджиев, Дильшот Журатович (род. 1983) — киргизский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Азии.
 Хаджиев, Жанат Аубакирович (1949—2017) — казахстанский театральный режиссёр.
 Хаджиев, Зелимхан (род. 1994) — французский борец чеченского происхождения.
 Хаджиев, Константин Ильич (1911—1977) — капитан Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Хаджиев, Парашкев (1912—1992) — болгарский композитор и педагог.
 Хаджиев, Саламбек Наибович (1941—2018) — бизнесмен, политик, нефтехимик, академик РАН (2008), министр химической и нефтехимической промышленности СССР (1991), председатель правительства национального возрождения Чечни, председатель Государственного комитета Российской Федерации по промышленной политике.
 Хаджиев, Тодор (1881—1956) — болгарский дирижёр, композитор, музыкальный педагог. Заслуженный артист Народной Республики Болгария.
 Хаджиев, Шамсудин Магомедович (1930—2005) — строитель, общественный деятель, Герой Социалистического Труда.

Примечания